БАТЕ Борисов (, ) јесте белоруски фудбалски клуб из Борисова који се такмичи у Премијер лиги Белорусије.

Име клуба БАТЕ представља акроним од имена фабрике (Борисовска фабрика Аутомобилске и Тракторске Електронске опреме). Основан је 1973. и такмичио се у лиги ССР Белорусије, која је у то време била пети ранг такмичења у Совјетском Савезу. Клуб је расформиран 1981. године.

Обновљен је 1996. након стицања независности Белорусије од Совјетског Савеза. Био је тринаест пута првак своје земље а три пута је био победник купа. Први је белоруски клуб у историји који је успео да се пласира у групну фазу Лиге шампиона у сезони 2008/09. У квалификацијама су избацили Валур, Андерлехт и Левски. У групи су били са Зенитом, Реалом и Јувентусом. Заузели су последње место у групи са три освојена бода. Играли су нерешено једном против Зенита и два пута против Јувентуса. Клуб је касније још три пута учествовао у групној фази Лиге шампиона, у сезонама 2011/12, 2012/13. и 2014/15.

Велики број белоруских репрезентативаца игра или је поникао у овој екипи. Најпознатији су Александар Хлеб и Витали Кутузов.

Успеси клуба 
 Премијер лига Белорусије (15) : 
 1999, 2002, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
 Куп Белорусије (3) :
 2006, 2010, 2014/15.
 Суперкуп Белорусије (7) :
 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
 Лига ССР Белорусије (3) : 
 1974, 1976, 1979.

БАТЕ Борисов у европским такмичењима

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт 
 Званични сајт 

БАТЕ Борисов